Ла Полка има више значења:

 Ла Полка, Албија Сектор Трес (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Полка (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Полка (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Полка (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Полка (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику